Gletscherhorn ist der Name folgender Berge:

 Gletscherhorn (Lauterbrunnen) (), in den Berner Alpen südlich der Jungfrau
 Gletscherhorn (Lötschental) (), in den Berner Alpen südwestlich des Bietschhornes
 Gletscherhorn (Val Bregaglia) (), in Graubünden
 Gletscherhorn (Lenk) (), in der Wildstrubelgruppe der Berner Alpen 
 Gletscherhorn (Elm) (), in den Glarner Alpen
 Hangendgletscherhorn (), in den Berner Alpen